Александра Крунич була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не захищати свій титул.

Тамара Зіданшек виграла титул, у фіналі перемігши Магду Лінетт з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Bol Open, одиночний розряд